De Volksbank, Nederlandse staatsbankorganisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), diverse bankinstituten in Duitsland
Centrale Volksbank (CVB), een voorloper van RegioBank
Chineese Volksbank, centrale bank van Volksrepubliek China
Gentsche Volksbank, voormalige coöperatieve vereniging in Gent
Schweizerische Volksbank, een in 1993 van Crédit Suisse overgenomen Zwitserse coöperatieve bank
Volksbank Gruppe, een groep Oostenrijkse coöperatieve banken
Volksbank voor het arrondissement Antwerpen, voormalige bank uit Antwerpen